The Governor's Daughter – film del 1909 diretto da Sidney Olcott
The Governor's Daughter – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 The Governor's Daughter – cortometraggio del 1912 prodotto dall'Eclair American
 The Governor's Daughter – film del 1913 diretto da Lem B. Parker